Халк — многозначное понятие:

 Халк (Chalkus) — античная единица измерения массы, равная 0,09 грамма.
 Халк — древняя монета.
 Халк (род. 1986) — бразильский футболист.
 Халк Хоган (род. 1953) — рестлер и актёр.
 Халк ( — большой и сильный человек) — один из самых популярных персонажей комиксов Marvel; создан Стэном Ли.

По мотивам комиксов вышли:

Фильмы 
 «Невероятный Халк».
 «Невероятный Халк: Смерть в семье».
 «Невероятный Халк» — телесериал 1978—1982 годов.
 «Невероятный Халк: Свадьба».
 «Невероятный Халк: Возвращение».
 «Невероятный Халк: Испытание» .
 «Невероятный Халк: Смерть».

Фильмы, вышедшие в широкий прокат 
 «Халк» — фильм 2003 года с Эриком Бана в главной роли, реж. Энг Ли.
 «Невероятный Халк» — фильм 2008 года с Эдвардом Нортоном в главной роли, реж. Луи Леттерье.

Мультфильмы 
 «Невероятный Халк» — мультсериал 1982 года.
 «Невероятный Халк» — мультсериал 1996 года.
 «Халк против» — мультипликационный фильм 2009 года.
 «Планета Халка» — мультипликационный полнометражный анимационный фильм 2010 года.

Игры 

 «Questprobe: Hulk» — видеоигра 1984 года.
 «The Incredible Hulk» — видеоигра 1994 года.
 «The Pantheon Saga» — видеоигра 1997 года.
 «The Incredible Hulk» — видеоигра 2003 года.

 «The Incredible Hulk: Ultimate Destruction» — видеоигра 2004 года.
 «The Incredible Hulk» — видеоигра 2008 года.

См. также 
 Женщина-Халк (значения)
 Невероятный Халк